Mesodon mitchellianus är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1839.  Mesodon mitchellianus ingår i släktet Mesodon och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
mitchellianus